Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 136001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 19 czerwca 2006. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

136001-136100

136101-136200

136201-136300

136301-136400

136401-136500

136501-136600

136601-136700

136701-136800

136801-136900

136901-137000

Przypisy 

Lista planetoid 136001-137000